Йорктаун — город в штате Виргиния, США.